Aleksandăr Hristov (1964) – ex pugile bulgaro
 Andrea Hristov (1999) – calciatore bulgaro, fratello gemello di Petko
 Boris Hristov, noto anche come Boris Christoff (1914-1993) – basso bulgaro
 Dobri Hristov (1875-1941) – compositore e direttore d'orchestra bulgaro
 Gjorgji Hristov (1976) – ex calciatore macedone
 Hristo Hristov (1926-2007) – regista e sceneggiatore bulgaro
 Marian Hristov (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Petko Hristov (1999) – calciatore bulgaro, fratello gemello di Andrea
 Valentin Hristov (1994) – sollevatore di pesi bulgaro, naturalizzato azero

Pagine correlate 
 Hristova
 Christov
 Kristof